Astrotrain es un personaje ficticio de la serie Transformers. Es muy particular, puesto que junto con Blitzwing forman parte del subgrupo Cambiador Triple. Son Transformers que se pueden transformar en dos vehículos y en forma robótica.

Subgrupo 

Cambiador Triple: Los cambiadores triples fueron Transformers muy peligrosos que podía usar sus múltiples transformaciones alternativas como una ventaja. Junto con Astrotrain, Blitzwing podía atacar desde la tierra o desde el aire, siendo unos enemigos muy peligrosos.

Biografía 

El poderoso cambiador triple, Astrotrain puede ser usado para transportar tropas y cargamentos a grandes distancias, tanto por tierra como por el aire. Se alió con su compañero cambiador triple Blitzwing en un esfuerzo por derrocar a Megatron, aunque el plan falló.

Varios 

 Función: Transporte Militar

 Año: 1985 

 Voz en Español: Jesús Brock

 Modo Alterno: Transbordador espacial, Tren de vapor.

 Primera aparición: El Plan Maestro de Megatron Parte 2 

 Última aparición: La responsabilidad de un líder

 Apariciones Prominentes: (226) El Dios Gambito, (234) Triple Toma de Posesión

 Lema: En la confusión está la oportunidad.

 Estado: Desconocido 

 Cantidad de apariciones: 21'''

Personajes de Transformers